Neuforst ist ein deutscher Ortsname:
 Neuforst (Bergatreute), Ortsteil der Gemeinde Bergatreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Neuforst, bis 1929 Mrowken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Mrówki (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen